Kayan (Baghlan), plaats in de Afghaanse provincie Baghlan.
 Kayan (Uruzgan), plaats in de Afghaanse provincie Uruzgan.
 Kayan (Borneo), Dayak-stam op het Indonesisch-Maleisische eiland Borneo.
 Kayan (Myanmar), een volk in Myanmar.
 Kajan (Armenië), plaats in de Armeense provincie Tavush.

Zie ook 
 Kajan (doorverwijspagina)